Гран-при Аргентины 1995 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на Муниципальном автодроме Буэнос-Айреса Аргентины. Соревнования состоялись 9 апреля 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер — 1:30,522
 После первого старта гонка была остановлена из-за массовой аварии, и спустя несколько минут началась сначала.
 Первый поул в карьере Дэвида Култхарда.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины